Stadsbrand van Utrecht (1017)
Stadsbrand van Utrecht (1148)
Stadsbrand van Utrecht (1253)